Adige – nome proprio maschile italiano
Adige – fiume dell'Italia nordorientale
Adige – nave della Marina Militare Italiana costruita nel 1929
Adige – nave costruita nel 1976
l'Adige – quotidiano regionale del Trentino-Alto Adige
Dipartimento dell'Adige – dipartimento del Regno d'Italia, esistito dal 1805 al 1814
Radio Adige – emittente radiofonica privata di Verona
UHC Adige – società di hockey su prato italiana
Valle dell'Adige – tratto della valle percorsa dal fiume Adige che va da Merano a Rovereto